Olomouc, een stad in Tsjechië

Een bestuurlijke eenheid:
 Olomouc (regio), een regio in Tsjechië
 Okres Olomouc, een district in Tsjechië
 Olomouc-město, een kadastrale gemeente in de stad Olomouc

Personen:
 Leopold van Olomouc
 Otto I van Olomouc, bijgenaamd Otto I de Schone
 Otto II van Olomouc
 Otto III van Olomouc
 Vladimir van Olomouc
 Wenceslaus van Olomouc

Een verdrag:
 Verdrag van Olmütz

Een planetoïde:
 (30564) Olomouc

Een medaille:
 Militaire Medaille van Olmütz

Een vliegveld:
 Vliegveld Olomouc; een bestaand vliegveld in Olomouc
 Vliegveld Olomouc-Holice; een voormalig vliegveld in Olomouc